Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу Санчес-Вікаріо не брала участі.

Сукова грала в парі з Мартіною Навратіловою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Лорі Макніл і Ренне Стаббс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд